|-
| 212301 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212302 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212303 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212304 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212305 - || || 12 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212306 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212307 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212308 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212309 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212310 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212311 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212312 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212313 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212314 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212315 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212316 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212317 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212318 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212319 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212320 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212321 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212322 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 212323 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212324 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212325 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212326 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212327 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212328 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212329 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212330 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212331 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212332 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212333 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212334 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212335 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212336 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212337 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212338 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212339 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212340 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212341 - || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212342 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212343 - || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212344 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212345 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212346 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212347 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212348 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212349 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212350 - || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212351 - || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212352 - || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212353 - || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212354 - || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212355 - || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212356 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212357 - || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212358 - || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212359 - || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212360 - || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212361 - || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212362 - || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212363 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212364 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212365 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212366 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212367 - || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212368 - || || 2 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212369 - || || 8 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212370 - || || 6 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212371 - || || 19 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212372 - || || 19 d'abril de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212373 - || || 22 d'abril de 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 212374 - || || 21 d'abril de 2006 || Vicques || M. Ory
|-
| 212375 - || || 19 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212376 - || || 19 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212377 - || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212378 - || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212379 - || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212380 - || || 24 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212381 - || || 24 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212382 - || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212383 - || || 25 d'abril de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212384 - || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212385 - || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212386 - || || 27 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212387 - || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212388 - || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212389 - || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212390 - || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212391 - || || 26 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212392 - || || 26 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 212393 - || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212394 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212395 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212396 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212397 - || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212398 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212399 - || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212400 - || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

2